Tank  kan henvise til flere artikler:
 Beholder – som er synonym med "tank", fx 'vandtank'
 Tank (kampvogn) – en militær kampvogn
 Tank (band) – britisk britisk heavy metalband
 Kortform af tankstation

Se også 
 Cartier Tank - urmodel fra Cartier